Ledizione 1976-77 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell Vasas SC, che conquista il suo sesto titolo.

Capocannoniere del torneo fu Béla Várady del Vasas SC con 36 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 Vasas SC campione d'Ungheria 1976-77.
 Salgótarjáni BTC e Dorogi Bányász retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1977-1978: Vasas SC qualificato.
 Coppa UEFA 1977-1978: Újpesti Dózsa e Ferencvárosi TC qualificate.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1976
Calcio nel 1977
Campionato ungherese di calcio